Ludwik Szenderowski (1873-1933) – polski duchowny protestancki
 Ludwik Szenderowski (1905-1993) – polski duchowny protestancki